Fabula (Latijn), het Latijnse woord voor verhaal
Fabula (narratologie), het daarvan afgeleide begrip uit de narratologie
Fabula (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
Fabula (geslacht), een geslacht van vlinders
Fabula (film), een korte Nederlandse film uit 2016
Fabula (Efteling), een 4D-theater in de Efteling